Јетенбах може бити:

 Јетенбах (Горњи Бајерн), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Милдорф ам Ин.
 Јетенбах (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Кузел.